Victor Amaya e Hank Pfister hanno battuto in finale Brian Gottfried e Raúl Ramírez 1–6, 6–4, 6–4, 6–3.

Teste di serie

 Brian Gottfried /  Raúl Ramírez (finale)
 Peter Fleming /  Tomáš Šmíd (terzo turno)
 Peter McNamara /  Paul McNamee (terzo turno)
 Heinz Günthardt /  Pavel Složil (quarti di finale)
 Paolo Bertolucci /  Adriano Panatta (quarti di finale)
 Wojciech Fibak /  Ivan Lendl (semifinali)
 Francisco González /  Bob Lutz (quarti di finale)
 Tim Gullikson /  Tom Gullikson (terzo turno)

 Bruce Manson /  Balázs Taróczy (semifinali)
 Kevin Curren /  Steve Denton (secondo turno)
 Ross Case /  Geoff Masters (terzo turno)
 Victor Amaya /  Hank Pfister (Campioni)
 Stanislav Birner /  Jan Kodeš (primo turno)
 Vitas Gerulaitis /  Fred Stolle (quarti di finale)
 Mark Edmondson /  Kim Warwick (terzo turno)
 Billy Martin /  Ferdi Taygan (terzo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Open di Francia 1980